Краевский, Александр:
 Краевский, Александр Антонович (1932—1999) — российский молекулярный биолог, академик РАН.
  (1818—1903) — польский публицист, переводчик, единственный известный приёмный ученик Варшавского лицея, доживший до 20-го века.